Farag ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Farag (* 1992), ägyptischer Squashspieler
 Mourad Farag (1866–1956), ägyptisch-karaitischer Schriftsteller, Dichter, Autor, Journalist, Rechtsanwalt und Jurist